2 miejscowości w Polsce:
 Wonieść – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel
 Wonieść – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów
oraz:
 Wonieść – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w pobliżu miejscowości Wonieść